Batman (filme), o primeiro filme, baseado no personagem Batman, a ser lançado
 Batman Begins, filme que reinicia a franquia Batman nos cinemas

Desambiguações de cinema